Der 44. Schweizer Cup wurde vom 8. September 1968 bis zum 26. Mai 1969 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC St. Gallen.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

Teilnehmende Mannschaften 
Am Schweizer Cup nahmen insgesamt 57 Mannschaften teil, die fett markierten Mannschaften sind noch im Wettbewerb vertreten.

2. Ausscheidungs-Runde 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

3. Ausscheidungs-Runde 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

1/16-Finals 
In den 1/16-Finals spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga A mit:

 
 

 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

Achtelfinals 

|}

Anmerkung

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 26. Mai 1969 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1968/69 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1968/69 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1968/69 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1968 69
Fußballsaison 1968/69